De Primera División 1963/64 was de 33e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. Het seizoen begon op 15 september 1963 en eindigde op 26 april 1964. Real Madrid werd voor het vierde jaar op rij landskampioen. Het was de eerste club in Spanje die dit lukte.

Eindstand 

Pos = Positie ; Wed = Wedstrijden ; W = Winst ; G = Gelijk ; V = Verlies ; DV = Doelpunten voor ; DT = Doelpunten tegen ; DS = Doelsaldo ; P = Punten 

Espanyol Barcelona en Real Oviedo handhaafden zich via degradatieduels.

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers 
De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División.

Primera División
Competitievoetbal 1963/64